Eusebius Arabs () war ein spätantiker Sophist. Eusebius war ein offenbar mit Ulpianus von Antiochia konkurrierender antiochenischer Rhetor des 4. Jahrhunderts n. Chr. Ansonsten ist über seine Person jedoch fast nichts bekannt.

Literatur 

 Arnold Hugh Martin Jones u. a.: The Prosopography of the Later Roman Empire. Bd. 1, Cambridge 1971, S. 301.
 

Rhetoriker der Antike
Römer
Geboren im 4. Jahrhundert
Gestorben im 4. Jahrhundert
Mann